Ventspils Port är en hamn i Lettland.   Den ligger i kommunen Ventspils, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Riga. Ventspils Port ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Ventspils Port. Runt Ventspils Port är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ventspils,  km söder om Ventspils Port. Trakten runt Ventspils Port består till största delen av jordbruksmark.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Referenser 

Ventspils
Sjöfartsrelaterade platser i Lettland